Bevor der Winter kommt ist der Titel von:

 Bevor der Winter kommt (1969), britischer Spielfilm von J. Lee Thompson
 Bevor der Winter kommt (2013), französisches Filmdrama von Philippe Claudel